Trachymyrmex — род муравьёв трибы грибководов Attini из подсемейства мирмицины.

Распространение 
Род характерен исключительно для Нового Света, большая часть видов встречается в Неотропике; на север ареал простирается до южных штатов США (Луизиана, Техас, Флорида… до Нью-Йорка). Точка обнаружения в Нью-Йорке это самая северная точка ареала для всех муравьёв-грибководов (Attini в узком смысле).

Описание 
Мелкие и среднего размера муравьи (рабочие от 3 до 6 мм); мономорфные, крупные рабочие и солдаты отсутствуют. Тело покрыто выступами-туберкулами и многочисленными изогнутыми волосками. От других родов отличается тем, что их грудные выступы на дорзуме пронотума и мезонотума окружены вторичными туберкулами или мелкими шипиками, которые у некоторых видов трансформируются в мелкие бугорки. Усики состоят из 11 члеников, без явной булавы. Тело покрыто многочисленными бугорками (каждый с волоском) и шипиками. Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из двух члеников: петиолюса и постпетиолюса (последний чётко отделён от брюшка), жало развито, куколки голые (без кокона).

Характерны своим тесным симбиозом с грибами, выращиваемыми в муравейниках. Гнездо состоит из нескольких ячеек-камер, расположенных вертикально в почве. В качестве субстрата для грибницы используют фекалии насекомых, кусочки фруктов и другие остатки мёртвых растений.

Для вида  доказана биотурбация, или перемещение слоёв почвы под землёй. Несмотря на малочисленность (500-1000 муравьёв в одной семье) и мелкие размеры (3-6 мм), колонии T. septentrionalis экстремально обильны. На гектар соснового леса может приходится более 1000 муравейников, которые суммарно выкапывают более 1 тонны почвы в год.

Известен один ископаемый вид: , Доминиканский янтарь, миоцен.

Генетика 
Диплоидный набор хромосом 2n = 12, 18, 20.

Систематика 
Род включает около 50 видов. Таксон Trachymyrmex  впервые был выделен в 1893 году швейцарским мирмекологом Огюстом Форелем в качестве подрода в составе рода Atta. Затем также в статусе подрода рассматривался в составе родов Cyphomyrmex или Acromyrmex. Статус отдельного рода получил в 1916 году (Gallardo, 1916; Wheeler, 1916).
Из муравьёв-грибководов наиболее близок к родам Acromyrmex и Mycetosoritis, у которых на первом тергите брюшка также развиты туберкулы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 =
 =
 
 
 
 
 
 
 
 
 †

Классификация (2019) 
В 2019 году в результате молекулярно-генетического анализа род был разделён на три: Mycetomoellerius gen.n. (~30 видов, бывшая видовая группа Iheringi group) и Paratrachymyrmex gen.n. (9 видов, бывшая видовая группа Intermedius group), и старый Trachymyrmex (9 видов, типовой вид Trachymyrmex septentrionalis).

 Mycetomoellerius Solomon et al., 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 =; 
  (возможно, отдельный вид, см. Mayhé‐Nunes & Brandão, 2007)
 
 
 
 
 †
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Paratrachymyrmex Solomon et al., 2019

Примечания

Литература 
 Bolton B. A new general catalogue of the ants of the world, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1995.
 Mayhé-Nunes A. J. & C. R. F. Brandão. 2002: Revisionary studies on the attine ant genus Trachymyrmex Forel. Part 1: Definition of the genus and the opulentus group (Hymenoptera: Formicidae). — Sociobiology, 40(3): 667—698.
 Mayhé-Nunes A. J. & C. R. F. Brandão. 2005: Revisionary studies on the attine ant genus Trachymyrmex Forel. Part 2: The Iheringi group (Hymenoptera: Formicidae). — Sociobiology, 45(2): 271—305.
 Mayhé-Nunes A. J. & C. R. F. Brandão. 2007: Revisionary studies on the attine ant genus Trachymyrmex Forel. Part 3: The Jamaicensis group (Hymenoptera: Formicidae). — Zootaxa, 1444: 1-21.
 Weber N. A. 1945: The biology of the fungus-growing ants. Part 8. The Trinidad, B.W.I. species. — Revista de Entomologia, São Paulo, 16: 1-88.

Ссылки 
 Муравьи-грибководы Attini

Trachymyrmex
Роды муравьёв
Микофаги
Таксоны, описанные Огюстом Форелем